Siomine est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Сёмин :
 Aleksandr Siomine (1984-) joueur de hockey sur glace russe.
 Iouri Siomine (1947-) entraîneur russe de football.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe